270 километр — остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги на неэлектрифицированном однопутном участке Дно — Новосокольники. Относится к Санкт-Петербург — Витебскому региону. Находится на территории Дедовичского района Псковской области.

Общие сведения 
По состоянию на 2002 год остановочный пункт 270 километр располагался на перегоне Бакач — Дедовичи. После ликвидации в середине первого десятилетия XXI века путевого развития в Бакаче, 270 км оказался на перегоне Вязье — Дедовичи.

Остановочный пункт был оснащён одной низкой посадочной платформой, расположенной с восточной стороны от пути. По состоянию на август 2012 года платформа находилась в разрушенном состоянии, для посадки/высадки пассажиров использовалась специальная лестница. Касса и какие-либо прочие постройки и сооружения отсутствовали.

На расстоянии около 0,4 км к востоку от остановочного пункта 270 км расположена деревня Аничковы Гривы, между деревней и остановочным пунктом проложена тропа.

Движение пригородных поездов 
На 270 километре имеют остановку пригородные поезда, курсирующие между станциями Дно и Новосокольники. Ввиду отсутствия на платформе кассы билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 270 км на railwayz.info
 270 км на osm.sbin.ru

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Дедовичского района